Kvalspelet till östasiatiska mästerskapet i fotboll 2008 är de kvalomgångar som avgör vilket östasiatiskt landslag som lyckas kvala in till östasiatiska mästerskapet 2008 i Kina.

,  och  var direktkvalificerade för [[Östasiatiska mästerskapet i fotboll 2008|huvudturneringen]], , , , , ,  och  fick spela kval om den fjärde- och sistaplatsen.

Första omgången

Andra omgången

Grupp A

Grupp B

Placeringsmatcher

Match om femteplats

Match om tredjeplats

Match om förstaplats

 kvalificerade sig för östasiatiska mästerskapet 2008.

Källor
Rsssf.com

Kval, 2008
2007 i Guam
2007 i Macao
2007 i Nordmarianerna
Fotbollsåret 2007